Pecora — інфраряд жуйних тварин. Більшість представників Pecora мають придатки черепа, що виступають з лобних кісток; лише у двох сучасних родах їх бракує, Hydropotes і Moschus. Назва Pecora походить від , що означає «рогата худоба».

Еволюційна історія 
Перші викопні жуйні тварини з'явилися в ранньому еоцені і були дрібними, ймовірно, всеїдними, мешканцями лісу. Artiodactyla з придатками черепа вперше трапляються в ранньому міоцені. Поява пекор у міоцені свідчить про те, що їхня швидка диверсифікація може відповідати подіям зміни клімату тієї епохи.

Таксономія та класифікація 
Pecora — інфраряд у межах підряду Ruminantia і є сестринською кладою до інфраряду Tragulina (з якого Tragulidae — єдина родина, що вціліла). Розміщення Pecora в Artiodactyla можна представити на кладограмі:

Сучасні спроби визначити взаємовідносини між родинами пекор спираються на молекулярні дослідження, оскільки у морфологічних дослідженнях існує мало консенсусу. Різні групи вчених визнають різні родини в межах пекор. До початку 21 століття вважалося, що родина Moschidae є сестринською до Cervidae. Проте філогенетичне дослідження 2003 року Хасаніна й колег засноване на мітохондріальному та ядерному аналізі, показало, що Moschidae і Bovidae утворюють сестринську кладу до Cervidae. Згідно з дослідженням, Cervidae відокремилися від клади Bovidae-Moschidae від 27 до 28 Ma:

Примітки 

Систематика ссавців